Fernmeldeturm Passau steht für:
 Fernmeldeturm Passau-Haidenhof im Passauer Ortsteil Haidenhof
 Fernmeldeturm Passau-Dommelstadl südlich von Passau in der Gemeinde Neuburg am Inn

Siehe auch
 Sender Passau